
Танджунгпандан () — небольшой город в Индонезии, в провинции Банка-Белитунг, в округе Белитунг. Город является административным центром округа. Население — 90 336 человек (по данным на 2010 год).

В городе есть .

География и климат 
Танджунгпандан расположен на северо-западе острова Белитунг, на берегу , в устье реки . Расстояние до административного центра провинции, Панкалпинанга — 182 км, до столицы страны, Джакарты, — 391 км (по прямой).

Население 
Численность населения города по данным 2010 года составляла 90 336 человек, из них мужчин — 46 172, женщин — 44 164. Коэффициент соотношения полов — 1,05. Религиозный состав: мусульман — 69 289, католиков — 756, протестантов — 1270, индуистов — 39, буддистов — 8952. Общее число верующих — 80 306 чел.

Примечания

Ссылки 

Города Банка-Белитунга